Bidvest Wits Football Club, (cunoscut pur și simplu sub numele de Wits University FC sau Wits) a fost un club de fotbal profesionist din Africa de Sud care a jucat în Premier Soccer League primul nivel al sistemului de fotbal din liga sud-africană. A fost poreclit „Băieții deștepți” sau „Studenții” din cauza strânsei afilieri cu Universitatea din Witwatersrand .

Clubul urma să fie vândut la finalul sezonului Premier League 2019-20, după ce Bidvest a confirmat că a ajuns la un acord pentru vânzarea statutului de top al clubului către Tshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM).

Palmares

Cupe 
Performanțe obținute de Bidvest în cupele naționale ale Africii de Sud.

Legături externe 
 Africa de Sud - Lista echipelor care au câștigat campionatul începând cu sezonul 1959 - rsssf.com
 Africa de Sud - Lista echipelor care au câștigat cupele naționale - rsssf.com

Fondări în 1921
Cluburi de fotbal din Africa de Sud
Cluburi Defuncte